Giuseppe Di Fabio – politico italiano
 Guido Di Fabio – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 João Paulo di Fábio – calciatore brasiliano
 Nicolangelo Di Fabio – nuotatore italiano
 Pasquale Di Fabio – pittore e scultore italiano